Каналехас-дель-Арройо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 61,1 км². Население — 349 человек. Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки